Brimfield puede hacer referencia a las siguientes localidades:

 Brimfield (Herefordshire), Inglaterra

Estados Unidos 
Brimfield, villa en el Estado de Illinois;
Brimfield, pueblo en el Estado de Massachusetts;
Brimfield, lugar designado en el censo en el Estado de Ohio;
Municipio de Brimfield, en el Estado de Illinois;
Municipio de Brimfield, en el Estado de Ohio;